Това е списък на всички знаменосци на олимпийската делегация на Азербайджан през годините. Знаменосците носят националния флаг на страната по време на церемонията по откриване на олимпиадата.

Вижте също 
 Азербайджан на Олимпийските игри

Източници 

Азербайджан на олимпийските игри